Horchheim ist der Name von Ortsteilen:

in Rheinland-Pfalz:
 Koblenz-Horchheim, Stadtteil von Koblenz
 Koblenz-Horchheimer Höhe, Stadtteil von Koblenz
 Worms-Horchheim, Stadtteil von Worms

in Nordrhein-Westfalen:
 Horchheim (Weilerswist), Ortsteil der Gemeinde Weilerswist, Kreis Euskirchen

Horchheim steht auch für:
 Horchheimer Eisenbahnbrücke über den Rhein in Koblenz